Extreme Project Management
 XPM (informatyka) – format plików graficznych
 Skrośna modulacja fazy
 XPM (kryptowaluta) – oznaczenie kryptowaluty Primecoin